Bramcote est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Bramcote, territoire dans le Nottinghamshire
Bramcote, village du Warwickshire

Homonymie de toponyme